Мером ( — высокое место):


Топоним 
 Мером — библейский гидроним, предположительно, обозначавший озеро Хула.
  — город в округе Салливан (Индиана, США).

Фамилия 
 Мером, Петер (1919—2022) — израильский фотограф, лауреат Государственной премии Израиля.
  (род. 1946) — израильский профсоюзный деятель и политик, депутат кнессета.
  (род. 1949) — израильский дипломат, посол в ряде стран.

См. также 
 Merom — ядро процессоров фирмы Intel.
  — израильское поселение (кибуц) на Голанских высотах.
 Мером-ха-Галиль — региональный совет в Северном округе Израиля.

Примечания